Graft (dorp), een dorp in de voormalige gemeente Graft-De Rijp, thans in de gemeente Alkmaar, in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Graft (Nes) (De Greft), een kanaal in de gemeente Boornsterhem bij Nes in de Nederlandse provincie Friesland
Graft (hellingknik), een knik of mini-terras op een helling
De Graft (De Grêft), een kanaal in de Nederlandse provincie Friesland